Лівадія — селище міського типу Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим
 Лівадія — грецьке місто
 Лівадія — село в Румунії у повіті Хунедоара
 Лівадія — село в Румунії у повіті Вилча